Цап — поширена назва козла свійського.

Прізвище 
 Цап Богдан Степанович (*1941—2012) — радянський футболіст та український футбольний функціонер.
 Цап Володимир Євгенович (*1969) — радянський, український та угорський футболіст.
 Цап Володимир Андрійович — солдат Збройних сил України.

Українські прізвища